Pour le sens religieux, voir ascèse.
 Pour le sens politique et économique, voir politique de rigueur.
 Plan d'austérité du Royaume-Uni de 2010

Voir aussi
 Rigueur, page d'homonymie